Sente peut faire référence à : 

 sente (féminin), petit sentier ; 
 sente (pluriel lisente), centième partie du loti, devise officielle du Lesotho ; 
 Sente, un logiciel de gestion bibliographique développé pour Mac OS X ; 
 Yves Sente ;
 Sente Technologies (ou simplement Sente), une entreprise de jeux vidéo.
 Sente, un hameau de Courtrai qui est aussi appelé Sainte-Catherine